Esta é a árvore genealógica da Dinastia XVIII do Egito, fundada por . As relações duvidosas estão marcadas por uma linha e pontos. Só é representado os personagens mais importantes da dinastia.

XVIII dinastia egípcia
XVIII dinastia egípcia